Une claque est une petite gifle.
 Un claque est un tripot, un bar mal famé.
 La claque est un ensemble de personnes engagées pour soutenir ou faire tomber une pièce de théâtre ou un opéra.
 « Faire la claque » est une expression synonyme de l'anglais américain cheerleading.
 Une claque est une partie de l'empeigne d'une chaussure, et par extension, une sorte de surchaussure.

Voir aussi 
 Chapeau-claque
 Claquettes
 Clic-clac